

Toponyme 

 Austerlitz, aujourd'hui « Slavkov u Brna », bourg tchèque du sud de la Moravie ;
 Austerlitz, localité néerlandaise de la commune de Zeist ;
 Austerlitz, ville américaine de l'État de New York ;
 Gare de Paris-Austerlitz, gare parisienne.
 Le village d'Austerlitz, un ancien village de guinguettes qui était située à la limite Paris.
 Auditorium Austerlitz, un auditorium du Musée de l'Armée de Paris.

Titres 

 Austerlitz, film d'Abel Gance de 1960 consacré à la bataille éponyme.
 Austerlitz, un jeu vidéo développé par Ken Wright et publié en 1985.
 Austerlitz, un jeu vidéo développé par Personal Software Services et publié en 1989.
 Austerlitz, roman de W. G. Sebald publié en 2001.

Patronyme 
 Frederick Austerlitz, dit Fred Astaire, est un danseur, acteur, chanteur, magicien aux claquettes et compositeur américain.

Autres 
 Bataille d'Austerlitz, combat qui s'y est déroulé le  entre les armées françaises de l'empereur Napoléon  et les armées austro-russes de l'empereur François II du Saint-Empire, et de l'empereur Alexandre  durant la guerre de la troisième coalition.
 L'Austerlitz est un vaisseau de ligne en service dans la marine française à la fin du premier Empire.